Brigaschi – abitanti di Briga Alta
Brigaschi – abitanti di Briga Marittima